INCA steht für
 Integrated Calibration and Application Tool, eine Mess- und Kalibriersoftware, siehe INCA (Software)
 Integrated Nowcasting through Comprehensive Analysis, ein österreichisches Wettermodell
 International Nacra Class Association, siehe Nacra
 International Newspaper Colour Association, siehe INCA FIEJ Research Association

Siehe auch:
 Inca
 Inca Point, Landspitze von Nelson Island im Archipel der Südlichen Shetlandinseln, Antarktis
 Inka (Begriffsklärung)
 INQA

Abkürzung